Hrvatska:
 Orehovec (Novi Marof), naselje u općini Novi Marof
 Orehovec (Sveti Petar Orehovec), naselje u općini Sveti Petar Orehovec
 Orehovec Radobojski, naselje u općini Radoboj